Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Walker () :
 le comté de Walker, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Walker, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Walker, situé dans l'État du Texas.